Yonaguni – isola dell'arcipelago Ryūkyū (Giappone)
 Yonaguni – cittadina della prefettura di Okinawa (Giappone)
 Yonaguni – razza equina
 Lingua yonaguni – una delle lingue ryukyuane
 Yonaguni – singolo di Bad Bunny del 2021